Бичкрафт Кинг Эйр (Beechcraft King Air и более поздняя модель — Super King Air) — семейство американских турбовинтовых самолётов общего назначения. Первый полёт самолёт совершил в 1963 году. Выпускался во многих модификациях. По данным на январь 2008 года считался одним из лучших самолётов в своём классе. Самолёт начала выпускать компания Beech Aircraft, впоследствии купленная фирмой Raytheon Aircraft Company. С 2007 года Raytheon Aircraft Company продала свои самолётостроительные активы, которые теперь носят название Hawker Beechcraft Corporation. Стоимость самолёта около трёх миллионов долларов. Построено около 7000 самолётов. Модель широко используется в авиации общего назначения, как самолёт для корпоративных перевозок.

Основные модификации 
Самолёты семейства King Air выпускались в большом числе модификаций, которые можно разделить, согласно производственным сериям, на две главные группы: первая серия King Air (Model 90 и Model 100, с их вариантами) и более поздние, увеличенные и усовершенствованные варианты серии Super King Air, выпускавшиеся с 1974 года (Model 200 и Model 300/350, с их вариантами). Название Super King Air, изначально использованное компанией, было отброшено в 1996 году, хотя неофициально продолжает использоваться для обозначения самолетов Model 200 и Model 300.

Лётно-технические характеристики (Super King Air 350) 
 Силовая установка: 2 ТВД Pratt & Whitney Canada PT6A60A
 Размеры: Размах крыла (м): 16,61
 Длина самолёта (м): 14,22
 Высота самолёта (м): 4,37
 Площадь крыла (м²): 28,8
 Массы и нагрузки: Взлётная масса (т): 6804
 Пустого снаряжённого (т): 4,096
 Лётные данные: Крейсерская скорость (км/ч): 558
 Дальность полёта (км): 3763
 Вместимость: 9 пассажиров (возможны уплотнённые конфигурации кабины до 11 мест в зависимости от авиационных правил страны эксплуатации).

Модель King Air С90 GTi 
King Air C90GTI — разработка компании Hawker Beechcraft. Турбовинтовой двухмоторный самолёт. Модель B90GTI в активном производстве с 2007 года и заменяет предыдущую модель C90GT. Широко применяется для перевоза пассажиров и груза малыми авиакомпаниями в США, также распространена в использовании в Африке и Азии.

Лётно-технические характеристики (модель King Air C90 GTi) 
 Экипаж 1 пилот
 Максимальная крейсерская скорость 500 км ч
 Высота полёта 9500 м
 Взлётная дистанция 729 м (до набора высоты 10,7 м)
 Посадочная дистанция 717 м
 Пробег на посадке 321 м
 Скороподъёмность на уровне моря 595 м/мин.
 Дальность полёта 2446 км
 Максимальная масса 4608 кг
 Взлётная масса 4581 кг
 Посадочная масса 4354 кг
 Масса без топлива 3152 кг
 Масса топлива 1167 кг
 Масса груза 877 кг
 Высота 2,97 м
 Длина 9,09 м
 Размах крыла 11,53 м
Стандартная вместимость 6 пассажиров

 Производитель двигателей P&W, Canada
 Модель PT6A-135A (2)
 Мощность 550 л. с. (2)
 Время наработки на ремонт 3600 ч

TTX King Air B200 GT 
 Пилотов 1
 Максимальная крейсерская скорость 565 км/ч
 Высота полёта 10 668 м
 Расстояние для взлёта 860 м
 Расстояние для посадки 780 м
 Скороподъёмность на уровне моря ----- м/м
 Дальность полёта 3334 км
 Максимальный вес 5750 кг
 Взлётный вес 5710 кг
 Посадочный вес 5610 кг
 Вес без топлива 3955 кг
 Вместимость топлива ----- кг
 Вместимость груза 1755 кг
 Высота 4,52 м
 Длина 13,36 м
 Размах крыла 16,61 м
 Стандартная вместимость 12
 Производитель двигателей P&WC
 Модель PT6A-52 (2)
 Мощность 850 л. с. (2)
 Время наработки на ремонт 3600 ч

Аварии и катастрофы 
По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 10 января 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий был потерян 301 самолёт Beechcraft (Super) King Air всех модификаций. Beechcraft (Super) King Air пытались угнать 1 раз, при этом никто не погиб. Всего в этих происшествиях погибли 611 человек.

См. также 
Beechcraft Queen Air

Примечания 

Самолёты Beechcraft